Prva liga Jugoslavije (1988/1989) była 61. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół FK Vojvodina Nowy Sad. Tytuł króla strzelców zdobył Davor Šuker, który w barwach klubu NK Osijek strzelił 16 goli.

Zasady przyznawania punktów 
Jeśli w meczu padł remis, to o zwycięstwie decydował konkurs rzutów karnych. Punkty przyznawano według poniższego zestawienia:
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis – zwycięstwo po rzutach karnych: 1 punkt
 Remis – porażka po rzutach karnych: 0 punktów
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1988 w Europie
1989 w Europie